Мајтла има више значења:

 Мајтла (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мајтла, Ел Сируело (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику